Радава може бити:

Радава (Сарајево), насеље у општини Центар, град Сарајево, кантон Сарајево, Федерација БиХ, БиХ
Радава (Нове Замки), насеље у округу Нове Замки, Њитрански крај, Словачка